

Física 
 Il·luminació física, fenomen produït en omplir un lloc o objecte de llum;
 Il·luminació (fotometria), quantitat de flux lluminós que incideix sobre una superfície per unitat d'àrea;

Enllumenat 
 Enllumenat públic, il·luminació d'espais públics;
 Il·luminació interior. Il·luminació d'espais tancats tals com les habitacions d'una casa o espais de qualsevol edificació amb teulada.
 Il·luminació (automoció), sistema d'il·luminació d'un vehicle de motor
 Il·luminació d'estat sòlid
 Il·luminació natural
 Il·luminació de Nadal

Arts 
 Il·luminació al cinema;
 Il·luminació en fotografia;
 Il·luminació en televisió;
 Il·luminació en l'arquitectura;
 Il·luminació en teatre: vegeu arts escèniques, escenografia i disseny d'il·luminació;
 "Il·luminació de manuscrits" o miniatura, aplicació manual de colors, pròpia dels còdexs;
 Il·luminació en l'art, utilització artística de la il·luminació i la representació de la llum;
 Il·luminació en pintura; vegeu pintura, dibuix, gravat, miniatura, il·lustració (disseny gràfic).

Religions i creences 
 Alumbrados, grup religiós espanyol del segle XVI;
 Illuminati o Il·luminats de Baviera, societat secreta;
 Il·luminació (creença), adquisició de nova saviesa o enteniment, acompanyat d'una sensació de plenitud;
 Megalomania, estat psico-patológic;

Pel·lícules 
 Illuminata; (1998)
 Tot està il·luminat. (2005)

A més a més 
 Il·lustració (-il·luminació en alemany i en anglès-  Aufklarung i Enlightement ), moviment intel·lectual del  que dona nom al propi segle;
 Il·luminat: Videojoc de rol multi-jugador massiu en línia basat en una versió del MUD Regnes de Llegenda
 Iluminate, grup musical

Enllaços externs 

Pàgines de desambiguació